Municipio de Oakwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oakwood (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Oakwood (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Oakwood (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Oakwood (condado de Wabasha, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wabasha.